Суперкубок Нидерландов 1995 года () — 6-й розыгрыш Суперкубка Нидерландов, в котором встречались чемпион страны сезона 1994/95 «Аякс» и обладатель Кубка Нидерландов 1994/95 «Фейеноорд». Встреча состоялась 16 августа в Роттердаме, на стадионе «Де Кёйп».

Матч

Примечания

Литература 
 Feyenoord nadert niveau Ajax. de Stem, 17 augustus 1995, pagina 5
 Feyenoord maakt er een wedstrijd van. Leidsch Dagblad, 17 augustus 1995, pagina 19
 Feyenoord strijdend ten onder. Provinciale Zeeuwse Courant, 17 augustus 1995, pagina 17

Ссылки 
 Отчёт

1996
Матчи ФК «Фейеноорд»
Матчи ФК «Аякс» Амстердам
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1995 году
Спортивные соревнования в Роттердаме
События 16 августа
Август 1995 года